Middletown kan syfta på:

Geografi

USA
Middletown, California
Middletown, Connecticut – platsen för Wesleyan University
Middletown, Delaware
Middletown, Illinois
Middletown, Indiana – i Muncie, Indiana känt som "Middletown America", se Middletown studies
Middletown, Iowa
Middletown, Kentucky
Middletown, Maryland
Middletown, Michigan
Middletown, Missouri
Middletown, New Jersey
Middletown, New York
Middletown, Delaware County, New York
Middletown, Orange County, New York
Middletown, Ohio
Middletown, Pennsylvania
Middletown, Dauphin County, Pennsylvania
Middletown, Northampton County, Pennsylvania
Middletown, Rhode Island
Middletown, Virginia
Middletown Township, Pennsylvania

Andra länder

Middletown, County Armagh, Nordirland

Se även
Middleburg 
Middlebury 
Middlecreek Township, Pennsylvania 
Middlefield 
Middlesex (olika betydelser) 
Middleville 
Middletown Springs, Vermont.